Valmy bezeichnet:

 die französische Gemeinde Valmy im Département Marne
 die Kanonade bei Valmy von 1792, eine Schlacht der Französischen Revolutionskriege; danach benannt:
 Duc de Valmy, ein französischer Adelstitel
 Valmy (Schiff, 1847), ein französisches Linienschiff
 Valmy (Schiff, 1895), ein französisches Küstenpanzerschiff der gleichnamigen Schiffsklasse
 Valmy (Schiff, 1928), ein französischer Großzerstörer der Guépard-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Détachement Valmy, eine Gruppe der französischen Résistance
 U-Bahnhof Valmy der Métro Lyon
 Caserne Valmy, früherer Name der Langemarck-Kaserne in Koblenz
 eine Ortschaft im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Valmy (Wisconsin)
 ein Census-designated place in Nevada, Vereinigte Staaten, siehe Valmy (Nevada)

Als Familienname:

 Alfred de Valmy, Pseudonym des deutschen Autors Julius Stinde (1841–1905)
 André Valmy (1919–2015), französischer Schauspieler
 Christine Valmy († 2015), US-amerikanische Unternehmerin
 Jean Valmy (1901–1989), französischer Bühnenautor
 Marcel Valmy (1922–2001), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 René Valmy (1920–1977), französischer Leichtathlet

Als Vorname:

 Valmy Féaux (* 1933), belgischer Politiker